Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1997 — 61-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 26 квітня по 14 травня 1997 року в фінських містах Гельсінкі, Турку та Тампере.

Арени чемпіонату

Команди-учасниці 

Група А
  
  
 
 
  
   
Група В
  
 
  
 
  
 
</div>

Формат чемпіонату 
Турнір складався з трьох етапів, попереднього, на якому в двох групах збірні виявили по три збірні, які відподно до зайнятих місць на другому етапі з урахуванням набраних очок першого етапу грали у двох групах з 1 по 6 місце та з 7 по 12 місця. Збірна яка посідає 12 місце покидає групу А. Чотири найкращі збірні з групи, що змагалась з 1 по 6 місця, розігрували медалі.

Попередній раунд

Група А

Група В

Другий етап

7 - 12 місця 

Таблиця

1 - 6 місця 

Таблиця

Матч за 3-є місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Статистика

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1997-whc-forwards-stats.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1997-whc-goalies-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Томмі Сало
 Захисник  Роб Блейк
 Нападник  Майк Нюландер

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Томмі Сало
 Захисники  Роб Блейк —  Теппо Нуммінен
 Нападники  Майк Нюландер —  Мартін Прохазка —  Владімір Вуйтек

Див. також 
 Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1997 (група В)
 Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1997 (група С)
 Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1997 (група D)

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1997 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Квітень 1997
Травень 1997
Хокейні змагання у Гельсінкі
Спорт у Тампере
Спорт у Турку